Хендрик (Хейкки) Габриэль Ренвалл (; 19 января 1872, Турку, Великое княжество Финляндское , Российская империя — 1 июня 1955, Хельсинки) — финский , , , , профессор, политик и сенатор, деятель движения за независимость Финляндии. Один из пионеров экономической науки в Финляндии. Доктор права.

Биография 

Сын архиепископа Турку , убитого красными во время Гражданской войны в Финляндии.

Получил высшее образование в Императорском Александровском университете в 1893 году со степенью бакалавра философии, получил степень бакалавра права в 1897 году и доктора наук в 1900 году.

Был членом редколлегии Западно-финского народного журнала с 1897 по 1899 год, исполняющим обязанности профессора экономики, финансов и статистики юридического факультета Гельсингфорсского университета. Ассистент в 1900—1903 гг. Работал юристом в Гельсингфорсе с 1902 по 1904 год и был главным редактором Helsingin Sanomat (1905—1906).

С 1906 по 1917 г. — доцент экономики и статистики в Императорском Александровском университете, был исполняющим обязанности профессора экономики в технологическом университете Гельсингфорса. Профессор (1909—1911) и преподаватель сельскохозяйственной политики в Гельсингфорсском университете (1908—1909 и 1911—1913).

С 1906 по 1916 год — член исполнительного совета компании по страхованию жизни «Калева», занимал должность заместителя президента компании с 1916 по 1925 год, а также президента и главного исполнительного директора с 1925 по 1947 год. С 1947 по 1955 год — председателем Правительственного совета.

Политическая карьера Ренвалла началась, когда он был избран в Центральный комитет «Кагаали», движения сопротивления политике русификации, которое организовало пассивное сопротивление (1902—1905). Избирался в Законодательное собрание от мещанского сословия с 1904 по 1906 год. Был депутатом парламента от партии молодых финнов в 1907—1908 и 1910—1913 годах. В ноябре 1917 года стал членом независимого Сената Финляндии, возглавлял Торгово-промышленный комитет. На ранних этапах Гражданской войны в Финляндии занимал пост председателя Сената. После окончания Гражданской войны Ренвалл разработал закон о финском флаге. Ему поручили первым поднять новый государственный флаг над Сенатом 16 июня 1918 года.

Основал журнал Suomalainen Kansa и был его редактором с 1907 по 1911 год; он также был редактором «Социально-экономического журнала» с 1915 по 1920 год. Публиковал экономические работы.

Был женат на оперной певице Айно Акте.

Ссылки 
 Renvall, (Heikki)

Доктора права
Выпускники Императорского Александровского университета
Преподаватели Императорского Александровского университета
Политики Финляндии
Сенаторы Финляндии
Депутаты эдускунты
Участники гражданской войны в Финляндии